La famille Aubert du Petit-Thouars est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Touraine, anoblie en 1711. Plusieurs de ses membres se sont illustrés dans la Marine française.

Généalogie 

 o Georges Aubert du Petit-Thouars 1593-1649
    o Georges Aubert du Petit-Thouars 1645-1720 
        o Georges Aubert du Petit-Thouars 1677-1762
            o Louis-Georges-Henri Aubert du Petit-Thouars 1724-1794
                o Marie Claudine Henriette Aubert Dupetit-Thouars 1754-1777
                o Georges Aubert du Petit-Thouars 1757-1830
                    o Georges Aubert du Petit-Thouars 1784-1871
                        o Georges Aubert du Petit-Thouars
                            o Cécile Aubert du Petit-Thouars 1842-1879
                            o Charles Georges Henri Aubert du Petit-Thouars 1849-1895 
                                o Edmée Marie Mathilde Léopoldine Aubert du Petit-Thouars 
                                   de Saint-Georges 1879-1936
                                    o Louis René Pineau des Forêts 
                                      dit Louis-René des Forêts 1916-2000
            o Gilles Aubert du Petit-Thouars 1727-1770 
                o Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars 1758-1831 
                o Aristide Aubert du Petit-Thouars 1760-1798 
                o Perpetue Aubert Dupetit-Thouars 1765-1804 
            o Antoine-Auguste Aubert du Petit-Thouars 1732-1802
                o Georges-Augustin Aubert du Petit-Thouars 1766-1816 
                o Abel Ferdinand Aubert du Petit-Thouars 1769-1829
                    o Abel Aubert du Petit-Thouars 1793-1864 
                    o Georges-Armand Aubert du Petit-Thouars 1795-1828 
                    o Sidonie Aubert du Petit-Thouars 1811 
                        o Abel Nicolas Georges Henri Bergasse du Petit-Thouars 
                o Martine Aubert du Petit-Thouars 1772-1795

Personnalités 
 Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars (1758-1831), botaniste
 Aristide Aubert du Petit-Thouars (1760-1798), navigateur
 Abel Ferdinand Aubert du Petit-Thouars (1769-1829), homme politique
 Abel Aubert du Petit-Thouars (1793-1864), navigateur et explorateur

Notes et références

Articles connexes

Navires 
 Plusieurs navires de la Marine nationale ont été dénommés , en l'honneur d'Aristide Aubert du Petit-Thouars.

Toponyme 
 Île du Petit-Thouars

Famille noble française
Famille noble de Touraine et du Berry
Famille de marins